Харъяга () — посёлок в Усть-Цилемском районе Республики Коми России. Входит в состав сельского поселения Ёрмица.

История 
Посёлок был основан в 1931 году как подсобное хозяйство (совхоз) Воркутстроя.

География 
Посёлок находится в северо-западной части Республики Коми, на правом берегу протоки Харъягский Шар реки Печоры, вблизи впадения в неё реки Харьяги, на расстоянии примерно 163 километров (по прямой) к северу от села Усть-Цильма, административного центра района. Абсолютная высота — 23 метра над уровнем моря.
Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 50,5 %, женщины — соответственно 49,5 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 68 % из 280 чел.

Улицы 
Уличная сеть посёлка состоит из шести улиц.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Цилемского района